Маленькие пташки:
 Маленькие пташки
 Маленькие пташки (сериал)